East West Bank Classic 2008 в парном разряде проводился в 35-й раз. В основной сетке было 16 пар, 2 из которых получили wildcard от организаторов, а ещё одна прошли через квалификацию.

Дуэт Чжань Юнжань / Чжуан Цзяжун — победитель турнира.

Прошлогодние чемпионки — Квета Пешке / Ренне Стаббс — не защищали свой титул.

Посев 

  Чжань Юнжань /  Чжуан Цзяжун (Титул)
  Бетани Маттек /  Саня Мирза (Полуфинал, отказ)

<li>  Виктория Азаренко /  Татьяна Пучек (Первый раунд)
<li>  Лиза Реймонд /  Саманта Стосур (Полуфинал)

Ход турнира

Примечания

Ссылки 
 

East West Bank Classic 2008